Niels Jørgensen er et navn, der bæres eller har været båret af adskillige, herunder:

 Niels Jørgensen (Blekingegadebanden) – medlem af Blekingegadebanden
 Niels Jørgensen (fodboldspiller) – deltog i OL 1992
 Niels Jørgensen (godsejer) – ejede Krogerup 1648-1652
 Niels Jørgensen (husmand) – første formand for Statens Jordlovsudvalg